Ungureni se poate referi la:

 Localități în România
 Ungureni, Bacău
 Ungureni, Botoșani
 Ungureni (Brăduleț), Argeș
 Ungureni (Butimanu), Dâmbovița
 Ungureni (Corbii Mari), Dâmbovița
 Ungureni (Cornești), Dâmbovița
 Ungureni, Dolj
 Ungureni (Dragomirești), Dâmbovița
 Ungureni (Filipeștii de Târg), Prahova
 Ungureni, Galați
 Ungureni (Gherghița), Prahova
 Ungureni, Gorj
 Ungureni, Maramureș
 Ungureni, Olt
 Ungureni (Tătărăști), Bacău
 Ungureni (Vadu Săpat), Prahova
 Ungureni (Valea Iașului), Argeș
 Ungureni, Vrancea

 Denumiri în componența cărora intră cuvântul Ungureni
 Albeștii Ungureni, Argeș
 Bițina-Ungureni, Ialomița
 Căpățânenii Ungureni, Argeș
 Ceparii Ungureni, Argeș
 Chiroiu-Ungureni, Ialomița
 Drăgăești-Ungureni, Dâmbovița
 Măneciu-Ungureni, Prahova
 Oeștii Ungureni, Argeș
 Poseștii-Ungureni, Prahova

Toponime românești